Altınoğlu est un nom propre turc.

Étymologie 
Altınoğlu est un patronyme turc composé du substantif turc altın qui signifie « or » (métal) et du suffixe à valeur patronymique -oğlu qui signifie « fils de ». Altınoğlu signifie donc « fils d'Altın » ou « fils de l'or ».

Variante 
Altinoglu est une variante européanisée simplifiée d'Altınoğlu à cause de l'absence des lettres « ı » (i sans point) et « ğ » (g bref) des langues turques dans les alphabets européens.

Patronyme 

 Alain Altinoglu, chef d'orchestre français d'origine arménienne.

Voir aussi 
 -oğlu, suffixe à valeur patronymique dans de très nombreux noms de famille turcs

Homonymie de patronyme turc
Patronyme turc